een synoniem voor cynisch realisme, een Chinese kunststroming
Popi (film), een film uit 1969